Garai steht für:
 einen Fluss in Bangladesch, siehe Garai (Bangladesch)
 einen Nebenfluss des Lóis in Osttimor, siehe Lóis
 ein ungarisches Adelsgeschlecht, siehe Garai (Adelsgeschlecht) 

Garai ist der Nachname von:
 Nikolaus Garai (Palatin, gestorben 1386) († 1386), Palatin von Ungarn
 Nikolaus Garai (Palatin, 1366–1433) (1366–1433), Palatin von Ungarn
 Ladislaus Garai (1410–1459), Palatin von Ungarn
 Bernhard Garai (Bert Garai, 1890–1973), ungarisch-britischer Fotograf, Gründer der Keystone-Bildagentur
 Dorothea Garai (1899–1982), deutsche Schriftstellerin
 Károly Garai (Pseudonym Karl Kürschner; † 1942), ungarischer Journalist und GULAG-Opfer
 Toma Garai (1935–2011), US-amerikanischer Schachkomponist
 Romola Garai (* 1982), britische Schauspielerin